Wadena kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Wadena (Iowa)
Wadena (Minnesota)

En een stad in Canada:
Wadena (Saskatchewan)